Miejscowości w USA:
 Cleona – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon
Gminy w USA:
 Cleona (ang. Cleona Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Scott